Comté de Clermont peut désigner, en français :

 les anciens fiefs de deux comtes de Clermont, l'un en Beauvaisis, l'autre en Auvergne (voir la page d'homonymie Liste des comtes de Clermont) ;
 le comté de Clermont-en-Argonne ;

 le comté de Clermont – , en anglais –, situé dans l'État de l'Ohio.